Aughrim ( oder , „Pferderücken“) ist die Bezeichnung mehrerer irischer Orte und Townlands und steht für: 

Aughrim (Cavan), Ort im County Cavan
Aughrim (Galway), Ort im County Galway, 
Aughrim (Wicklow), Ort im County Wicklow

Wedge Tomb von Aughrim
Schlacht von Aughrim